Wimmersdorf ist der Ortsname von

 Wimmersdorf (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimmersdorf (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

 Wimmersdorf (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich